Le Mouvement réformateur (Belgique) est un parti politique belge libéral.
 Le Mouvement réformateur (France) était une coalition politique française de tendance centriste, radicale et sociale-démocrate.
 Le Mouvement réformateur (Guatemala) (espagnol: Movimiento Reformador) est un parti politique libéral guatémaltèque.